św. Paula Rzymianka (347-404)
 św. Paula Montal (1799-1889) – założycielka Sióstr Pijarek
 św. Paula Frassinetti (1808-1882) – założycielka Sióstr św. Doroty
 św. Paula Elżbieta Cerioli (1816-1865) – współzałożycielka Instytutu Zakonnego Sióstr Świętej Rodziny

Zobacz też:
 Błogosławiona Paula